Blandy (Essonne)
 Blandy (Seine-et-Marne)
 Blandy-les-Tours